Busley ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Busley (1850–1928), deutscher Schiffsmaschinenbauingenieur
 Hermann-Joseph Busley (Hejo Busley; * 1930), deutscher Landeshistoriker
 Josef Busley (1888–1970), deutscher Kunsthistoriker und Ministerialrat